Pecolo ima više značenja:
 Pecolo (Bergamo)
 Pecolo (Lodi)
 Pecolo (Mesina)
 Pecolo (Pavija)
 Pecolo (Ravena)
 Pecolo (Ređo di Kalabrija)